Aracnoide – In esogeologia è il nome di una particolare formazione geologica caratteristica del pianeta Venere.
 Aracnoide – In anatomia è lo strato intermedio delle meningi.